Фиона Робинсон (; в замужестве Хэннан (); род. 7 февраля 1969 года в Перте, штат Западная Австралия, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной лиге (ЖНБЛ). Играла на позиции центровой. Чемпионка SBL (1994) и двукратный MVP SBL (1990, 1992).

В составе национальной сборной Австралии она выиграла бронзовые медали Олимпийских игр 1996 года в Атланте. На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее выступала уже в составе сборной Австралии по гандболу, которая заняла последнее десятое место.

Ранние годы 
Фиона Робинсон родилась 7 февраля 1969 года в городе Перт (штат Западная Австралия).

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте fiba.com
 Профайл на сайте olympics.com.au
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com

Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Баскетболисты Австралии
Игроки «Перт Брейкерс»
Игроки «Канберра Кэпиталз»
Гандболисты Австралии